Consort ist geografische Bezeichnung:
 Consort (Alberta), Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta
 Consort Islands, Antarktika

Consort bezeichnet im Deutschen:
 Consort (Musik), in der Renaissancemusik ein Ensemble aus Musikinstrumenten

Consort bezeichnet im Englischen:
 einen Ehegatten oder Gefährten 
 in der Form queen consort oder z. B. prince consort den Titel des Ehepartners eines regierenden Monarchen, siehe Royal Consort
CONSORT ist Abkürzung:
 Consolidated Standards of Reporting Trials, Studie

Siehe auch:
 Konsorten